Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Peikert – polski wojskowy
 Paul Peikert – katolicki duchowny